Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, mais conhecido como Raimundo Fernandes (São Miguel, 11 de julho de 1942) é um político brasileiro. Filiado ao PSDB, atualmente é deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. Já foi prefeito de São Miguel entre 1977 e 1982.

Carreira política 
Começou a carreira política ao ser eleito prefeito de sua cidade natal São Miguel pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA).

Em 1982, foi eleito deputado estadual pelo Partido Democrático Social (PDS).

Em 1986, foi reeleito deputado estadual pelo Partido da Frente Liberal (PFL).

Em 1990, foi reeleito deputado estadual pelo Partido Liberal (PL).

Em 1994, candidatou-se a senador pelo Partido Liberal (PL) pela coligação Vontade do Povo, sem êxito. Conseguiu eleger sua esposa Nirinha Fernandes deputada estadual.

Em 1998, candidatou-se a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL), sem êxito.

Em 2002, foi eleito deputado estadual pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB).

Em 2006, foi reeleito deputado estadual pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Em 2010, foi reeleito deputado estadual pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Em 2014, foi reeleito deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

Em 2018, foi reeleito deputado estadual pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Membros do Partido da Mobilização Nacional
Membros do Partido Republicano da Ordem Social
Membros do Progressistas do Rio Grande do Norte
Membros do Partido Liberal (1985)
Membros do Democratas (Brasil)
Membros do Partido Democrático Social
Membros da Aliança Renovadora Nacional
Deputados estaduais do Rio Grande do Norte
Prefeitos de São Miguel (Rio Grande do Norte)
Naturais de São Miguel (Rio Grande do Norte)